Алфавітний список словенських художників.

А 
 Антон Ажбе (1862-1905)
  (1929-1990)

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К 
 Івана Кобільца (1861-1926)

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф 
  (1841-1927)

Х

Ц 
  (1722-1774)

Ч

Ш 
  (1874-1940)
  (1883-1945)
  (1855-1890)
  (1850-1889)

Щ

Ю

Я

Примітки 

Списки осіб
Списки:Персоналії:Словенія
 
С